Ехидо ла Консепсион има више значења:

 Ехидо ла Консепсион (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ехидо ла Консепсион (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику